Koivisto est un nom finnois, à la fois nom de plusieurs personnalités finlandaises et nom de lieux.

Patronymes 
 Mauno Koivisto (1923-2017), ancien président finlandais (de 1982 à 1994)
 Juho Koivisto (1945), agriculteur et député finlandais
 Juho Koivisto (1885-1975) agriculteur, député et ministre finlandais
 Miika Koivisto (1990-), joueur de hockey sur glace finlandais
 Arto Koivisto, un ancien skieur de fond
 Tom Koivisto (1974-), joueur de hockey sur glace finlandais
 Toni Koivisto (1982-), joueur de hockey sur glace finlandais

Toponymes
 Koivisto, le nom finnois de la ville de Primorsk, cédée par la Finlande à la Russie au terme de la Guerre de Continuation.
 Koivisto, une zone de planification de Tampere en Finlande.

Patronyme finnois